Nibiru, babiloni csillagászati fogalom
 Nibiru, számítások alapján feltett bolygó a Naprendszerben